Laparoskopische Fundoplicatio ist eine Methode zur Behandlung der Refluxkrankheit (Sodbrennen), entstanden aus der konventionell durchgeführten Fundoplicatio nach Rudolf Nissen im Jahre 1957. Es wird dabei der Magenfundus als Manschette um den Mageneingang gelegt und mit einzelnen Nähten fixiert. Dadurch wird der Magensäurerückfluss in die Speiseröhre reduziert.

siehe auch: Laparoskopie

Therapeutisches Verfahren in der Viszeralchirurgie
Operatives Therapieverfahren
Magen